Dániel Ernő (1843–1923) vármegyei tisztviselő, ügyvéd, politikus, miniszter
 Dániel Ernő (1918–1977) zongoraművész, karmester, zongoraprofesszor, az American Liszt Society elnöke